

Codici 
 YMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port McNeill (Columbia Britannica) (Canada)

Acronimo 
 yast-metapackage-handler – i file con estensione YMP servono allo yast-metapackage-handler cioè il tool del One-click install disponibile nella distribuzione Linux OpenSUSE a partire dalla versione 10.3